Immunity — дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Clairo, выпущенный 2 августа 2019 года на лейбле . Альбом был спродюсирован Clairo и Ростамом Батманглиджем, бывшим участником группы Vampire Weekend. Он был описан как софт-рок, bedroom pop, электропоп, и инди-поп.

Об альбоме 
После выхода своего первого мейнстримового мини-альбома Diary 001 Clairo выпустила несколько песен и совместных работ. В 2018 году она написала песню для фильма «Скейт-кухня», «Heaven». Она также сотрудничала с Cuco и SG Lewis. 1 февраля 2019 года Клайро появилась на лид-сингле дебютного студийного альбома Wallows «Are You Bored Yet?». 24 мая 2019 года Clairo выпустила лид-сингл для своего альбома, «», и объявила о выходе альбома в августе.

Тур 
В сентябре 2019 года Clairo отправилась в тур по Северной Америке, отыграв 31 концерт на таких площадках, как  и . Тур проходил при поддержке Beabadoobee и Hello Yello и завершился в Бостоне в ноябре 2019 года.

Отзывы критиков 

Immunity получил положительные отзывы музыкальных критиков. На сайте Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг из 100 баллов рецензиям основных изданий, альбом получил средние 76 баллов на основе 20 рецензий.

Почести 
В конце 2019 года, альбом появился в ряде списков критиков, составляющих рейтинг лучших альбомов года.

Список композиций 

Примечание
  означает дополнительного продюсера.

Участники записи 

Музыканты
 Клэр Коттрилл — вокал  , электрогитара , акустическая гитара , программирование ударных , фортепиано , аранжировка ударных , гитарное соло , синтезатор 
 Ростам Батманглидж — синтезатор , бас , фортепиано , программирование ударных , электрогитара , акустическая гитара , клавесин , синтезаторный бас , меллотрон , 808 бас , аранжировка ударных , орган , программирование синтезатора , программирование баса 
 Даниэль Хаим — ударные , аранжировка ударных 
 Питер Коттонтейл —  , клавишные , программирование ударных , фортепиано , аранжировка хора 
 Ник Бретон — аранжировка ударных 

The Adderly School Choir
 Джанет Аддерли — ведущая хористка
 Руби Ниман
 Оливия Бингэм
 Хадсон Маркс
 Кристофер ван дер Оэ
 Дея Камподонико
 Сиена Фантини
 Хиро Филлипс

Технический персонал
 Ростам Батманглидж — звукозаписывающая техника , микширование 
 Далтон Рикс — звукозаписывающая техника 
 Кэри Сингер — звукозаписывающая техника 
 Майкл Харрис — звукозаписывающая техника 
 Ник Бретон — звукозаписывающая техника 
 Нейт Хэд — звукозаписывающая техника 
 Том Элмхирст — микширование 
  — микширование 
  — микширование 
  — микширование 
 Майк Фридманн — звукоинженер микширования 
  — мастеринг
 Крис Оллгуд — помощь в мастеринге

Художественное оформление
 Харт Лёшкина — фотография передней и задней обложки
 Биджан Берахими — графический дизайн
 Джимми Буй — интерьерная фотография
 Майк Ахерн — интерьерная фотография
 Броди Маккаски — интерьерная фотография
 Анджела Риккарди — интерьерная фотография
 Нолан Фельдпауш — интерьерная фотография
 Элли Коттрилл — интерьерная фотография
 Холм Кайлин Араки — интерьерная фотография
 Блейк Уоссон — интерьерная фотография

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы Clairo